Regno Unito
Longton – parrocchia civile del Lancashire
Longton – comunità dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
Longton – città della Contea di Elk, Kansas